Ребека Кохан (или Кочан) (род. 28 апреля 1984, Лас-Вегас) — американская актриса.

Биография 

Актриса родилась в Лас-Вегасе 28 апреля 1984 года. Начала сниматься в возрасте 17 лет. Первая её роль была в фильме «Угрызения», где она исполнила роль второго плана. Фильм вышел в 2004 году.

Фильмография 
 «Угрызения» (2004)
 «Artistic License» (2005)
 «Экзорцизм» (2006)
 «Дракула: Заговор вампиров» (2006)
 «Пираты Острова Сокровищ» (2006)
 «Угрызения 2: В(л)ажные моменты» (2006)
 «Хэллоуин. Праздник смерти» (2006)
 «Когда звонит убийца» (2006)
 «Шоу уродов» (2007)
 «Вестники судного дня» (2008)
 «Повелители теней» (2009)
 «Угрызения 3: Всё, что вы можете съесть» (2009)
 «Угрызения 4: Театральный кружок» (2011)
 «Андеграундная комедия» (2011)
 «Угрызения 5: Отвязный уик-энд» (2012)

Киноактрисы США